Andrzej Knap – dyrygent.
 Andrzej Knap – generał brygady.